Polopos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Polopos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Polopos (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar